Podstawowe znaczenia:
 strzała – pocisk wystrzeliwany z łuku lub kuszy
 Strzała-1 – rakieta przeciwlotnicza krótkiego zasięgu
 Strzała-2 – ręczna rakieta przeciwlotnicza krótkiego zasięgu
 Strzała – gwiazdozbiór nieba północnego
 Strzała – w leśnictwie: forma pnia wytwarzana przez drzewa
 Strzała – wspólna nazwa kilku serii radzieckich i rosyjskich wojskowych satelitów łącznościowych
 Strzała – rakieta kosmiczna, wariant rakiety Rokot

W Polsce:

 Strzała – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle
 Strzała – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce
 Strzała – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Strzała – gromada

Miejscowość na Białorusi:
 Strzała – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zdzięcielskim

Historyczna nazwa miejscowości w Niemczech:
 Strehla

Rody szlacheckie:
 Strzała – ród szlachecki występujący w Polsce, legitymujący się odmianą herbu Kotwicz